Le chanter ou chanterelle est un terme musical recouvrant plusieurs acceptions (tube mélodique d'une cornemuse...).
 Chanter est un album de Mireille Mathieu (1984).
 Chanter est une chanson de Mireille Mathieu (1984).
 Chanter est une chanson de Florent Pagny (1997).
 Chanter est une chanson de Tryo (2016).

Homonymie de titre